Marwel je systém pro správu obsahu, který umožňuje měnit obsah a strukturu webu bez znalosti programovacích jazyků.
Jeho obsluha není o nic složitější než obsluha běžných textových editorů. Tato maximální účelnost ho předurčuje k použití pro každého, kdo chce či potřebuje aktivně zasahovat do obsahu a struktury své webové prezentace.

Systém je nasazován pro státní správu (např. MŠMT, ESF ČR), obce (např. Hradec Králové, Brno střed, Praha 17), firmy (např. Geodis, Agados, OEZ) i pro komunitní weby (např. LinuxEXPRES, Openoffice.cz).m

Historie 

Redakční systém Marwel je vyvíjen společností QCM s.r.o. od roku 2002.

Marwel 1 
Marwel 1 byl redakční systém pro správu webových prezentací, aplikace byla naprogramována v jazyce PHP4. Systém byl monolitický, obsahoval správu článků, ankety a diskuzi. V posledních verzích byl rozšířen o šablonovací systém Smarty.

Na verzi 1 byly provozovány například webové prezentace České centrály cestovního ruchu , Ministerstvo pro místní rozvoj , portál Strukturální fondy  a další. Velkou předností systému byla jeho jednoduchost ovládání a soulad generovaných stránek s pravidly přístupnosti. Hlavním omezením systému byla jeho monolitičnost.

Marwel 2 

V roce 2005 byla uvolněna verze 2.0, která využívala framework xoops. Systém se stal modulárním a lépe přizpůsobitelným potřebám uživatelů. Verzi 2 aktuálně využívá cca 150 webových prezentací. Mezi významné nasazení patří např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Geodis, Národní divadlo Brno a další.

Marwel 3 

V roce 2009 byl zahájen vývoj nového systému, který je od základu připraven na vícejazyčné a velmi navštěvované webové prezentace. První nasazení systému proběhlo v roce 2010 na portálu pro vhodné uveřejnění. Systém podporuje různé databázové servery.

Reference 

Systémy pro správu obsahu
Webový software